Vlad, o Empalador — príncipe da Valáquia do 
 Drácula — romance de Bram Stoker
 Conde Drácula — personagem do romance

Filmes 
 Drácula (1931)
 Drácula (em espanhol) — versão em espanhol do filme homónimo do mesmo ano
 Son of Dracula — de 1943
 Dracula (1958)
 The Brides of Dracula — de 1960
 Dracula: Prince of Darkness — de 1966
 Dracula Has Risen from the Grave — de 1968
 Scars of Dracula — de 1970
 Dracula A.D. 1972 — de Alan Gibson (1972)
 Dracula père et fils — de 1976
 Dracula (1979)
 Drácula de Bram Stoker — de Francis Ford Coppola (1992)
 Dracula 2000
 Dracula (2006)
  Dracula 3D — de Dario Argento (2012)
 Dracula Untold — de 2014

Televisão 
 Drácula, uma História de Amor — telenovela brasileira
 Drak Pack — ou Família Drácula; desenho animado dos anos 1980
 Young Dracula — telessérie britânica

Quadrinhos (banda desenhada) 
 Drácula (Marvel Comics) — personagem
 Don Drácula — mangá
 Akumajō Dracula X Chi no Rondo — mangá
 Batman & Dracula: Red Rain — trilogia de quadrinhos

Jogos eletrônicos 
 Kid Dracula
 Dracula (Castlevania) — vilão principal da série Castlevania
 Dracula X: Nocturne in the Moonlight OST — trilha sonora da série de jogos

Biologia 
 Dracula (orquídea) — gênero botânico
 Danionella dracula — espécie de peixe

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão
Desambiguações de vegetais